Kunern ist der deutsche Namen folgender Orte:
 Konary (Wińsko), Ortsteil von Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; bis 1945: Kunern, Ortsteil von Winzig, Kreis Wohlau
 Konary (Przeworno), Dorf in der Gemeinde Przeworno, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; bis 1945: Kunern, Gemeinde Prieborn, Niederschlesien

Kunern ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor von Gaffron-Kunern (1823–1899), preußischer Gutsbesitzer, Kammerherr und Politiker